Die fc-Schriften [~] (engl.) sind eine Erweiterung der Schriftsippe Computer Modern für afrikanische Sprachen mit lateinischem Alphabet (wie dem Afrika-Alphabet). Der Ursprung des Akronyms „fc“ ist der Begriff African Computer Modern (englisch).

Die fc-Schriften wurden in den Jahren 1990–1992 von Jörg Knappen entwickelt und in METAFONT implementiert. Ihre Kodierung, die T4-Kodierung, umfasst 256 Schriftzeichen (siehe auch Zeichensatz) und unterstützt diejenigen sogenannten „kritischen Sprachen“ Afrikas, die in lateinischem Alphabet geschrieben werden.

Sämtliche fc-Schriften sind Freie Software unter der GNU General Public License.

T4-Kodierung 
Die folgende Kodierungstabelle zeigt die Unterschiede zu ISO 8859-1 gelb hervorgehoben.

Fußnoten

Siehe auch 
 Afrikanisches Referenzalphabet
 ISO 6438

Literatur

Weblinks 
 Dokumentation Fc-Schriften (Englisch, tw. falsche Unicode-Mappings)
 Latex Font Encodings (Englisch, S. 27)

Schriftart
TeX